Counterfeit² — второй сольный альбом Мартина Гора (первый — Counterfeit e.p. 1989 года), главного автора песен группы Depeche Mode. Диск был издан 28 апреля 2003 в Европе и 29 апреля 2003 в США.

Об альбоме 
Counterfeit² содержит 11 песен, оказавших влияние на Мартина в качестве композитора. Он записал этот альбом примерно в то же время, когда Дэвид Гаан записал свой первый сольный альбом Paper Monsters, после окончания Exciter Tour, и примерно в то же время, когда Энди Флетчер основал лейбл и стал продюсером группы Client. Counterfeit² является очень тяжёлым синтетическим альбомом и включает в себя песню, спетую на немецком языке («Das Lied vom einsamen Mädchen»). Альбом можно было послушать на сайте Мартина Гора.

Мартин также отправился в небольшой тур, состоящий из шести концертов в Европе, и двух в Лос-Анджелесе.

Список композиций

CD: Mute / CDSTUMM214 (Великобритания) 

 «In My Time Of Dying» — 4:24 (народная, при участии Боба Дилана)
 «Stardust» — 3:08 (написана David Essex)
 «I Cast a Lonesome Shadow» — 4:51 (написана Хэнком Томпсоном / Lynn Russwurm)
 «In My Other World» — 3:53 (написана Джули Круз / Луи Туччи)
 «Loverman» — 7:02 (написана Ником Кейвом)
 «By This River» — 4:01 (написана Брайаном Ино / Хансом-Йоахимом Роделиусом / Дитером Мёбиусом)
 «Lost in the Stars» — 2:52 (написана Максвеллом Андерсоном / Куртом Вайлем)
 «Oh My Love» — 3:33 (написана Джоном Ленноном / Йоко Оно)
 «Das Lied vom einsamen Mädchen» — 5:25 (написана Вернером Р. Хейманом / Робертом Гилбертом, первоначально исполнялась Хильдегард Кнеф)
 «Tiny Girls» — 3:20 (написана Дэвидом Боуи / Игги Попом)
 «Candy Says» — 4:35 (написана Лу Ридом, первоначально исполнялась The Velvet Underground)

Участники записи 
 Андрю Филлпотт — продюсер
 Пол Фригард — продюсер
 Антон Корбин — арт-директор, фотография
 Мартин Гор — организатор
 Крис Солэм — мастеринг
 Записано на студии Electrical Ladyboy

Синглы

Stardust 
Сингл на песню «Stardust» был выпущен за две недели до выпуска Counterfeit ². Он включал B-Sides «Странная жизнь» (Марк Болан и T. Rex) и видео «Left Hand Luke And The Beggar Boys» (T. Rex), а также различные ремиксы «Stardust» и «I Cast a Lonesome Shadow».

Loverman EP ² 
После «Counterfeit²» увидел свет релиз «Loverman EP²», который включал миксы «Loverman» и «Das Lied Vom Einsamen Mädchen». Существует также DVD версия с кадрами из выступления в Милане 30 апреля 2003 года и интервью Мартина (была выпущена в ноябре в Великобритании, в США не выпускалась).

Ссылки 
 Martin Gore official website 
 Depeche Mode official website 

Альбомы Mute Records
Кавер-альбомы